VSG Altglienicke (celým názvem: Volkssport Gemeinschaft Altglienicke e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v berlínském městském obvodu Treptow-Köpenick. Založen byl v roce 1946 pod názvem Altglienicker SV. Svůj současný název nese od roku 1952. Klub dále navazuje na starý sportovní klub MTV Spieß, který byl založen v roce 1883. Ten byl zrušen sovětskou okupační správou v roce 1945. Od sezóny 2017/18 působí v Regionallize Nordost, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparku s kapacitou 19 708 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl volejbalu, házené, badmintonu, gymnastiky a tanečního sportu.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1946 – Altglienicker SV (Altglienicker Sportverein)
 1952 – VSG Altglienicke (Volkssport Gemeinschaft Altglienicke)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1989–1991: Bezirksliga Berlin
 1991–1993: Kreisliga A Berlin – sk. ?
 1993–1995: Bezirksliga Berlin – sk. ?
 1995–1997: Landesliga Berlin – sk. 1
 1997–1998: Bezirksliga Berlin – sk. ?
 1998–2000: Kreisliga A Berlin – sk. ?
 2000–2002: Kreisliga B Berlin – sk. 2
 2002–2003: Kreisliga B Berlin – sk. 3
 2003–2004: Kreisliga B Berlin – sk. 1
 2004–2005: Kreisliga A Berlin – sk. 3
 2005–2007: Kreisliga A Berlin – sk. 2
 2007–2009: Bezirksliga Berlin – sk. 2
 2009–2010: Landesliga Berlin – sk. 1
 2010–2012: Berlin-Liga
 2012–2014: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2014–2015: Berlin-Liga
 2016–2017: Fußball-Oberliga Nordost Nord
 2017– : Fußball-Regionalliga Nordost

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Berlíně
Fotbalové kluby založené v roce 1946